Джек Флетт (; 19 ноября 1871, Килдонан — 13 декабря 1932, Ванкувер) — канадский игрок в лакросс, чемпион летних Олимпийских игр 1904. Его младшие братья Род и Магнус были известными хоккеистами, обладателями Кубка Стэнли в составе клуба «Виннипег Викториас».

Считался лучшим защитником в Виннипеге. На Играх 1904 в Сент-Луисе Флетт входил в состав первой сборной Канады. Его команда выиграла у команды США и сразу же заняла первое место, выиграв золотые медали.

Работал в правительстве Британской Колумбии.

Похоронен на кладбище Ванкувера. Включён в Зал спортивной славы Манитобы (2004) и Зал славы лакросса Манитобы (2001) как член команды «Виннипег Шэмрокс».

Примечания

Ссылки 
 Джек Флетт на sports-reference.com  
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1871 году
Родившиеся 19 ноября
Умершие в 1932 году
Умершие 13 декабря
Умершие в Ванкувере
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Игроки в лякросс Канады
Игроки в лякросс на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по лякроссу
Игроки «Виннипег Шэмрокс» (лякросс)
Похороненные в Британской Колумбии